Big Lake Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Big Lake Township (Arkansas)
 Big Lake Township (Minnesota)